Международный Фонд Шодиева () — международная некоммерческая благотворительная организация, основанная в 1996 году бизнесменом Фаттахом Шодиевым. 

Фонд работает в России, Узбекистане, Казахстане, Украине и Японии. Со времени своего создания фонд Шодиева организовал около тысячи разного рода проектов.

Головной офис фонда расположен в Лихтенштейне. Фонд имеет представительство в Москве (Россия) и Ташкенте (Узбекистан).

История 
Международный фонд Шодиева основан в 1996 году Фаттахом Шодиевым — предпринимателем узбекского происхождения. Первоначально Фонд был создан с целью предоставления грантов и стипендий студентам МГИМО и поддержки профессорского состава. Впоследствии, Фонд расширил свою деятельность, поддерживая пять факультетов МГИМО, кафедру японского языка, исследовательскую и издательскую деятельности университета, предоставляя стипендиальные и учебные программы, а также спонсируя проекты культурной и социальной сферы.

С 1996 года фонд имеет представительство в России. С 2017 — представительство в Узбекистане.

В сентябре 2019 года фонд Шодиева был награжден почетной грамотой от министра иностранных дел Японии.

В марте 2020 года Международный фонд Шодиева присоединился к борьбе правительства Узбекистана с распространением коронавируса в стране. 

В 2021 году вышла в свет книга «Будущее благотворительности в России: опыт Международного фонда Шодиева». Автор книги — Ольга Монахова, директор представительства Международного фонда Шодиева в РФ.

Фонд работает в культурной, социальной и образовательной сферах.

Проекты 
Культурные проекты 

Развитие русско-японских отношений является одним из главных направлений фонда. С 2009 года Международный фонд Шодиева стал главным спонсором J-Fest, ежегодного фестиваля современной японской культуры в России, с 2015 года — спонсирует Дни российской культуры в Японии. В 2011 году Фаттах Шодиев и ICF выкупили коллекцию из 104-х кимоно Итику Куботы (The Kubota Collection), известного японского художника по ткани, которую должны были распродать по частям на аукционе. Покупка всех кимоно сохранила целостность коллекции и спасла от банкротства музей Куботы. С тех пор Международный фонд Шодиева занимается сохранением и продвижением коллекции Куботы по всему миру. 

В рамках проекта развития японо-российских связей ICF также спонсировал создание трилогии документальных фильмов: «Япония многоликая», «На пути к доверию: русские в Японии», и «Хоккайдо: путь к северным морям» . Среди других значимых проектов Фонда - гастроли театра Кабуки в России в 2018 году . 

Социальные проекты 

В 2002 Международный фонд Шодиева помог создать в Москве учебное заведение для одаренных детей и способствовал реконструкции детского дома-интерната. Тогда же Фонд взял шефство над реабилитационным центром «Дом с ангелом» в Одессе, Украина. Это заведение обеспечивает лечение и поддержку детей с аутизмом и детским церебральным параличом. В 2010 году ICF стал патроном детского дома в Астане, Казахстан. 

С 2017 года, после открытия своего представительства в Узбекистане, ICF начал оказывать помощь школам, детским домам и медицинским учреждениям для детей с ограниченными возможностями, в частности стал патроном школ-интернатов в городах Карши, Джизак и Чиракчи.

Примечания

Ссылки 
 https://internationalchodievfoundation.com/  - официальный сайт Международного Фонда Шодиева
 

Фонды
Благотворительные организации